Fanucci steht für:

Familienname folgender Personen:
 Edoardo Fanucci (* 1983), italienischer Politiker
 Giovanni Battista Fanucci (1756–1834), italienischer Historiker
 Stefano Fanucci (* 1979), italienischer Fußballspieler 

Außerdem:
 Fanucci Editore, italienischer Verlag